Ghislain Laureys, Belgisch dichter
 Jan Laureys, Belgisch medicus, politicus, bestuurder en Vlaams activist
 Jimmy Laureys, Belgisch krachtsporter
 Jonas Laureys, Belgisch voetballer
 Mieke Laureys, Belgisch actrice
 Steven Laureys, Belgisch neuroloog en hoogleraar
 Vic Laureys, Belgisch politicus
 Wally Laureys, Belgisch ondernemer, clown en circusdirecteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam